Weitenbach bezeichnet:
 Weitenbach (Gemeinde Reichenfels), Ortschaft in der Kärntner Gemeinde Reichenfels
 Weitenbach (Donau), linker Zufluss der Donau bei Weitenegg, Marktgemeinde Leiben, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 Weizenbach